Александр Сачко (; родился 12 ноября 1980 года в Деггендорфе, Германия) — немецкий профессиональный теннисист.

Общая информация 
Александр — сын Олега и Эдельтрауд Сачко, отец - архитектор, мать - домохозяйка. 7 августа 2010 года женился на девушке по имени Марьяна, есть сын Аарон (родился 24 март 2014).

Александр начал играть в теннис с трёх лет. Любимое покрытие трава и хард, любимыми турнирами называет Кито и Мюнхен. Кумиром в мире тенниса в детстве был Борис Беккер.

Спортивная карьера 
Профессиональную карьеру Александр начал в 2002 году. В 2003 году выиграл первые два парных турнира из серии «фьючерс» и еще один в 2004 году.  В 2005 выиграл один одиночный и два парных «фьючерса», а также в паре с австрийцем Вернером Эшауэром победил на «челленджере» в Пуэбле. В 2006 году Сачко выиграл четыре одиночных и пять парных «фьючерса», а в паре с Франком Мозером «челленджер» в Куэнке. За период с 2007 по 2010 год Александр выиграл еще пять «фьючерсов» в одиночном и четыре в парном разрядах. В августе 2010 года совместно с Геро Кречмером он выигрывает «челленджер» в Женеве. За 2011-13 года Сачко победил на 11 парных «фьючерсах» и одном парном «челленджере» в Познани. В октябре 2013 года Александр дебютировал в основных соревнованиях ATP-тура на турнире в Стокгольме.

В январе 2014 года в дуэте с Кречмером он выиграл «челленджер» в Сан-Паулу и впервые попадает в Топ-100 парного рейтинга. В феврале они выходят в полуфинал турнира в Марселе. В феврале 2015 года Кречмер и Сачко на турнире в Кито выиграли свой дебютный титул ATP. В марте они побеждают на «челленджере» в Шэньчжэне. В июне Сачко дебютирует в основной сетке серии Большого шлема. Произошло это на Открытом чемпионате Франции, где в паре с Беньямином Беккером выбыл в первом раунде. На Уимблдонском турнире в паре с Кречмером он также проигрывает в первом раунде братьям Брайанам. В сентябре они выиграли «челленджер» в Комо.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (23)

Победы (10)

Поражения (13)

Финалы турниров ATP в парном разряде (1)

Победы (1)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (69)

Победы (32)

Поражения (37)

Примечания

Ссылки 
 
 

Теннисисты Германии